Dunkerque en mouvement est un mouvement français de centre gauche à Centre droit fondé en mai  autour d'un projet commun faire bouger et faire gagner Dunkerque.

Lancement, événements et personnalités 
Dunkerque en mouvement a été fondé par Patrice Vergriete et Karima Benarab tous deux anciens adjoints au maire de Dunkerque sous Michel Delebarre pour préparer les élections municipales de 2014.

Idées portées 
Dunkerque en mouvement  soutient l’action de la majorité municipale et communautaire.

Déclinaison 
En 2020 pour les élections municipales, une déclinaison est faite pour les communes associées de Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer et Mardyck.

Notes et références 

Association ou organisme politique en France
Fondation en 2013
Républicanisme en France